Лас Гарочас има више значења:

 Лас Гарочас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гарочас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гарочас (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику